Das Pubertier bezeichnet:

 Das Pubertier (Roman), Roman von Jan Weiler
 Das Pubertier – Der Film, deutscher Spielfilm von Leander Haußmann
 Das Pubertier (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie